Cul-blanc peut désigner :

Cul-blanc (oiseau) un nom vernaculaire ambigu désignant plusieurs espèces d'oiseaux.
Le Bourdon terrestre, un insecte hymenoptère.